Кутепов, Николай Петрович:
 Кутепов, Николай Петрович — Герой Социалистического Труда.
 Кутепов, Николай Петрович (1852—1915) — русский богослов, протоиерей.